MTDH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 582 амінокислот, а молекулярна маса — 63 837.

Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані, клітинних контактах, ендоплазматичному ретикулумі, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки